

Cinema 
Cry Baby (Cry-Baby) –  film del 1990 diretto da John Waters

Musica 
Dunlop Cry Baby – modello di wah wah a pedale per chitarra elettrica, realizzato dalla Dunlop e reso celebre, tra gli altri, da Jimi Hendrix
 Cry baby / Talk over – 45 giri di Mal del 1963
 Cry Baby – traccia dell'album Pearl di Janis Joplin del 1971
 Cry Baby – traccia dell'album Midnite Dynamite dei Kix del 1985
 Cry Baby – traccia dell'album I'm Breathless di Madonna del 1990
 Cry Baby – singolo di Sheila E. del 1992, dall'album Sex Cymbal
 Cry Baby – traccia dell'album Woke up with a Monster dei Cheap Trick del 1994
Cry Baby – singolo di Spiller del 2002
 Cray Baby – canzone rappresentante del Regno Unito all'Eurovision Song Contest 2003, eseguita dai Jemini 
 Cry Baby – traccia dell'album Overpowered di Róisín Murphy del 2007
 Cry Baby – Melodic Rock band anni '80-'90
Cry Baby – album di Melanie Martinez del 2015
Cry Baby – brano musicale tratto dall'album
Cry Baby – singolo di Megan Thee Stallion del 2021

Televisione 
 Il bimbo piange (Cry Baby) – episodio della terza stagione di Casa Keaton

Pagine correlate 
Crybaby